Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 2021 was het 73e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace. Het kampioenschap bestond dit jaar uit de klassen MotoGP, Moto2, Moto3 en MotoE. De eerste race van het seizoen werd verreden op 28 maart op het Losail International Circuit in Qatar. De seizoensafsluiter werd op 14 november traditiegetrouw verreden op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia.

Het seizoen werd overschaduwd door het overlijden van de Zwitserse Moto3-coureur Jason Dupasquier, die tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië ten val kwam en door meerdere rijders werd aangereden. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis op 19-jarige leeftijd aan zijn verwondingen.

Kalender
Op 6 november 2020 maakte de FIM de eerste voorlopige kalender voor het seizoen 2021 bekend met daarop 20 races, net als op de oorspronkelijke kalender voor 2020. Dit zou het  langste seizoen in de geschiedenis van het wereldkampioenschap zou zijn geweest. Bijna alle races die in het voorgaande seizoen zouden worden gehouden keerden terug; hieronder vallen ook de races die vanwege de coronapandemie werden afgelast. Alle races vonden plaats op zondag. De Grands Prix van Qatar en Doha werden in de avonduren verreden.

 Veranderingen op de kalender
 De Grand Prix van Finland stond in 2020 voor het eerst sinds 1982 op de kalender en zou worden verreden op de nieuwe Kymi Ring. De race werd dit jaar net als in 2020 afgelast vanwege de coronapandemie.
 De Grand Prix van Tsjechië stond niet op de voorlopige kalender omdat het Automotodrom Brno opnieuw geasfalteerd moet worden. Aangezien het niet zeker was of deze werkzaamheden konden worden afgerond voordat de race op zijn normale datum zou worden verreden, was de elfde ronde van het seizoen vacant gehouden. Op de uiteindelijke kalender kwam de GP van Tsjechië niet voor.

 Veranderingen op de kalender naar aanleiding van de coronapandemie
 Vanwege de onzekerheid rond de coronapandemie werd ervoor gekozen om drie circuits als reservecircuits aan te wijzen, zodat deze gebruikt kunnen worden als er een andere race moet worden afgelast.
 Het Autódromo Internacional do Algarve was al enkele jaren het enige reservecircuit en organiseerde aan het eind van 2020 voor het eerst de Grand Prix van Portugal.
 Het nieuwe Mandalika International Street Circuit werd oorspronkelijk aangekondigd om in 2021 gastheer te zijn van de eerste Grand Prix van Indonesië sinds 1997, maar vanwege de onzekerheden rond de coronapandemie is het in plaats hiervan aangewezen als reservecircuit.
 Als er een race op de Igora Drive wordt gehouden, zal het voor het eerst zijn dat er een Grand Prix in Rusland plaatsvindt.
 Op 22 januari werd er een nieuwe kalender uitgebracht met de volgende wijzigingen:
 De Grands Prix van Argentinië en de Amerika's werden uitgesteld.
 Het seizoen opent met twee races in Qatar, waarbij de tweede race als de Grand Prix van Doha werd aangemerkt.
 De Grand Prix van Portugal wordt gehouden op 18 april.
 De Igora Drive staat niet meer op de lijst met reservecircuits, waardoor nu enkel het Mandalika International Street Circuit is aangewezen als reservecircuit.
 Op 14 mei werd de Grand Prix van Finland afgelast en vervangen door de Grand Prix van Stiermarken.
 Op 23 juni werd de Grand Prix van Japan afgelast en vervangen door de Grand Prix van de Amerika's. Hierdoor werd de Grand Prix van Thailand tevens een week uitgesteld.
 Op 6 juli werd de Grand Prix van Australië afgelast en vervangen door de Grand Prix van de Algarve.  Hierdoor werd de Grand Prix van Maleisië een week naar voren gehaald.
 Op 21 juli werd de Grand Prix van Thailand afgelast.
 Op 19 augustus werd de Grand Prix van Maleisië afgelast en vervangen door de Grand Prix-wegrace van Emilia-Romagna, een tweede race op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.

 Afgelaste races naar aanleiding van de coronapandemie

Puntentelling 
Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto2

Coureurs en teams 

* Yari Montella was ingeschreven voor de GP van Frankrijk, maar hij raakte geblesseerd na een val in de vrije training op vrijdag. Hij werd vervangen door Alonso López.
** Manuel González reed met nummer #18 in de TT van Assen. In de Grand Prix van Aragón wisselde hij naar nummer #81, omdat zijn oude startnummer al bezet werd door wildcardcoureur Xavier Cardelús.

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto3

Coureurs en teams

 Opmerkingen
† — Jason Dupasquier overleed na een ongeluk tijdens de kwalificatie voor de GP van Italië.

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

MotoE

Coureurs en teams
Alle teams komen uit met een Energica Ego Corsa.

Resultaten